Balthasar van der Pol: un fisico olandese.
 Anneliese van der Pol: un'attrice e cantante statunitense, ma di origini olandesi.
 Oscillatore di van der Pol: un particolare oscillatore studiato da van der Pol e da cui prende il nome.
 l'equazione di van der Pol: l'equazione non lineare che descrive il comportamento dell'omonimo oscillatore.
 10443 van der Pol – asteroide della fascia principale